AAAA est un sigle qui peut désigner :
 American Association Against Acronyms (en français, Association américaine contre les acronymes) ;
 American Association of Advertising Agencies (en français, Association américaine des agences publicitaires) ;
 asynchronisme et adéquation algorithme architecture ;
 Association des astronomes amateurs d'Auvergne ;
 Association des amis des archives d'Anjou ;
 Association des amis d'Alphonse Allais (d) (A4) ;
 Aide amicale aux artistes, une association créée par Léon Zamaron et qui fonctionna de 1921 à 1931 ;
 Annuaire artistes & artisans d'art ;
 Amicale azuréenne des amateurs d'alpine.

AAAA peut aussi désigner :
 AAAA, un type de piles électriques de  ; ce sont de petites piles en forme de bâtons (), utilisées notamment dans des pointeurs laser ou des tablettes graphiques mais bien moins répandues que les AAA ou AA ; elles sont également désignées sous le nom LR 61 ;
 AAAA, en informatique, un type d'enregistrement DNS qui associe une adresse IPv6 sur 128 bits à un nom de domaine ;
 aaaa, le format générique du millésime à quatre chiffres d'une année ;
 AAAA, une des classes de qualité des sites touristiques de Chine du  ministère du tourisme chinois.

AaAa est le nom d'un architecte dans l'Égypte antique.